Harnröhrenwels bezeichnet:

 Vandelliinae, eigentliche Harnröhrenwelse und Unterfamilie der Familie Trichomycteridae.
 Vertreter der Gattung  Tridensimilis, die im eigentlichen Sinn keine Harnröhrenwelse sind.